Das Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommerns bei der Europäischen Union in Brüssel ist die Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns bei der Europäischen Union mit Sitz in Brüssel. Es unterstützt das Land in der Umsetzung seiner Europapolitik.

Organisation 
Das Informationsbüro in Brüssel gehört organisatorisch zum Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Aufgaben und Ziele 
Das Informationsbüro des Landes Mecklenburg-Vorpommerns bei der Europäischen Union nimmt die Interessen des Landes auf europäischer Ebene wahr:
 Es informiert frühzeitig die Landesregierung über europapolitische Entwicklungen und nimmt landesspezifische Interessen bei den EU-Institutionen wahr.
 Es berät Wirtschaft, Verbände, Forschungseinrichtungen bei der Nutzung von EU-Förderprogrammen und vermittelt Kontakte.
 Es ist Ansprechpartner für die Kommunen und Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns, die Unternehmen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie einzelne Bürger.

Weblinks 
 Homepage der Vertretung

Behörde (Mecklenburg-Vorpommern)